El Tigre kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Tigre, Honduras, Departamento de Cortés,

Mexiko 

 El Tigre, Zináparo, 
 El Tigre, Tabasco, 
 El Tigre, Zitácuaro, 
 El Tigre, Tzintzuntzan, 
 El Tigre, Zacatecas, Fresnillo, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar